Hofgraben ist ein geographischer Name:

Orte:
 Hofgraben (Gemeinde Gnas), Rotte in der Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hofgraben (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Weiler in der Gemeinde Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hofgraben (Gemeinde Langschlag), Ortsteil der Gemeinde Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Hofgraben (München), Straße in der Münchner Altstadt.

Gewässer:
 Hofgraben (Adelsgraben), rechter Zufluss des Adelsgrabens (zum Brehmbach) vor Gissigheim, Gemeinde Königheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hofgraben (Jagst), rechter Auengraben zur Jagst bei Neudenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hofgraben (Lingenfelder Altrhein), linker Zufluss des Lingenfelder Altrheins (zum Oberrhein) bei Lingenfeld und linke Ableitung aus dem Fuchsbach (Queich) vor Zeiskam, beide Orte im Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Hofgraben (Regnitz), linker Zufluss der Regnitz bei Hausen, Landkreis Forchheim, Bayern
 Hofgraben (Rohrbächel), rechter Zufluss des Rohrbächels (zur Elsenz) bei Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hofgraben (Saubach) – siehe unten → Hofstetter Hofgraben
 Hofgraben (Unditz), linker Zufluss der Unditz beim Ottenweierhof, Gemeinde Neuried, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

 Hofstetter Hofgraben, linker Zufluss des Saubachs  bei Ellmannsweiler, Ortsteil Äpfingen, Gemeinde Maselheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hofbach
 Hofgrabenbach
 Hofklinge